Wahlkreis 28 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 28
 Landtagswahlkreis 28
 Reichstagswahlkreis 28